Изменения границ Финляндии означают изменения в государственных границах, которые произошли в истории на нынешней территории Финляндии. Когда речь идёт о Финляндии под властью Швеции, на самом деле изменения границ Финляндии являются изменениями Шведской империи на востоке и северо-востоке, поскольку в то время Финляндии ещё не существовало. Ранние изменения границ Великого княжества Финляндского связаны с изменениями внешних и внутренних границ Российской империи.

К изменениям границ не относятся арендованная территория (то есть так называемое временное изменение территории), такие военно-морские базы как Ханко и Порккала. Также не учитываются временно установленные границы на части Сайменского канала, расположенного на территории России начиная с 1963 года

Финляндия как часть Швеции в 1323—1809 годах

Ореховский мир в 1323 году 
Граница территории, находившаяся в восточной части Ботнического залива и на севере от Финского залива, будучи под властью Швеции, впервые была определена Ореховским мирным договором между Швецией и Новгородской республикой. Граница началась с Финского залива, деля остров Котлин, а затем проходила вдоль реки Сестра, впадающей в озеро Сестрорецкий Разлив. Также граница проходила через Карельский перешеек и провинцию Саво, и согласно традиционной трактовке, заканчивалась в Финском заливе. В независимости от того какая теория верна, средневековая граница вряд ли являлась осложняющим фактором при взаимодействии: торговле, миграции населения или обмене культуры.

Тявзинский мирный договор в 1595 году 
В Тявзинском мирном договоре линия границы между Россией и Швецией была определена на север на Варангер-фьорд. К территории Швеции присоединили восточную область Саво, а также северные области Похьянмаа и Кеми-Лаппмарк. Вышеупомянутой областью позднее управляли как частью Вестерботтен.

Столбовский мир в 1617 году 
По Столбовскому миру Россия отдала Швеции Кекскольмский лен. Этой территорией, как и Ингерманландией, соединившуюся в Швецию, управляли как завоеванной землёй, позиция которой отличалась во многом от традиционных регионов Швеции. Восточная часть острова Котлина вошла административно в состав Ингерманландии.

Ништадтский мирный договор в 1721 году 
По Ништадтскому мирному договору, Швеция отдала России управляемую ей завоеванную землю — восточную и южную часть Кекскольмского лена, а также часть своей традиционной территории, то есть внешние острова Финского залива — восточную часть региона Карельского перешейка и западное побережье Выборгского залива. Оставшаяся в Швецию северная часть Кекскольмского лена включалась теперь в состав Русского государства.

Абоский мир в 1743 году 
По Абоскому миру Швеция отдала России самую восточную часть Уусимаа, маленький регион области Хяме, юго-восточную часть Саво и Южную Карелию. Граница шла вдоль по реке Кюмийоки, через водоток Мянтухарю и Саймы с западной и восточной сторон города Савонлинна.

Великое княжество Финляндское в составе Российской империи в 1809—1917 годах

Фридрихсгамский мирный договор в 1809 году 
По Фридрихсгамскому мирному договору Швеция отдала свои финские губернии России. Граница между Россией и Швецией была установлена вдоль по рекам Торнионйоки, Муонионйоки и Кёнкямяено до Кильписъярви и дальше по реке Куохкимайоки до озера Куохкимаъярви и по реке Колтайоки до озера Колтаъярви, так что Швеции пришлось отдать восточную сторону Долины Торнию губернии Вестерботтена, весь Кеми-Лаппмарк и восточную часть Турне-Лаппмарк. Из переданной территории сформировалось Великое княжество Финляндское.

Проверка границы в 1812 году 
Старая Финляндия присоединилась к Великому княжеству Финляндскому в 1812 году как внутренняя территориальная система Российской империи. В территорию входили внешние острова Финского залива, северный Карельский перешеек, западное побережье Выборгского залива, Ладожская Карелия, историческая область на севере Ладожской Карелии, и земли, переданные Швецией России согласно Абоскому мирному договору. Также к Великому княжеству Финляндскому присоединили Сестрорецк.

Проверка границы в 1833 году 
В Похьянмаа и в Лапландии граница переместилась восточнее во время демаркации границы в Великом княжестве Финляндском.

Проверка границы в 1842 году 
Район Сестрорецка, Александровская, стал принадлежать Санкт-Петербургской губернии.

Проверка границы в 1864 году 
Сестрорецк стал принадлежать Санкт-Петербургской губернии.

Независимая Финляндия с 1917 года

Тартуский мирный договор между РСФСР и Финляндией 1920 года 
Согласно Тартускому мирному договору, к Финляндии присоединили область Печенга взамен на переданную Финляндией территорию Сестрорецкого оружейного завода в 1864 году.

Московский договор 1940 года 
По Московскому договору, Финляндия отдала СССР внешние острова Финского залива, северный Карельский перешеек, западное побережье Выборгского залива, Ладожскую Карелию, историческую область на севере Ладожской Карелии, Куусамо и восточную часть Салла, а также Рыбачий полуостров Печенгского района.

Московское перемирие 1944 года 
Финляндия вернула область Печенга согласно Московскому перемирию, который подтвердили на Парижской мирной конференции в 1947 году.

Продажа территории в 1947 году 
Финляндия продала Сектор Янискоски-Нискакоски СССР.

ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
В 1975 году в Хельсинки заключили акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в котором говорилось о нерушимости господствующих границ и территориальной неприкосновенности. Согласно документу, а точнее Хельсинкскому соглашению, границы можно изменить согласно международному праву мирными договорными путями.

Изменение границы и продолжительность пограничного деления 

Изменение территории Финляндии